Lucena kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlos Alberto Santos de Lucena
 I.D. Lucena

Robotskapade auktorsförkortningar